Андради () — португальская фамилия. Известные носители:
 Андради, Антонью ди (1580—1634) — португальский иезуит и путешественник.
 Андради, Вискарди (род. 1984) — бразильский боец ММА.
 Андради, Жоакин Педру ди (1932—1988) — бразильский кинорежиссёр.
 Андради, Леонор (род. 1994) — португальская певица, представительница Португалии на конкурсе песни Евровидение 2015.
 Андради, Мариу ди (1893—1945) — бразильский поэт, писатель, музыковед, искусствовед, критик и фотограф.
 Андради, Франсишку ди (1859—1921) — португальский артист оперы.

См. также 
 Андраде